Informatica
 Compact disc, een optische schijf voor de opslag van muziek, foto's, video's of andere gegevens
 cd (Unix), een commando op Unix en Unix-achtige systemen
 cd, een  commando op DOS-systemen

Politiek
 Corps Diplomatique, functionarissen die hun land in een ander land vertegenwoordigen
 Centrum Democraten, een Nederlandse politieke partij;

Wetenschap
 het jaar 400 in Romeinse cijfers
 het getal 205 uit het hexadecimale talstelsel;
 Cd, symbool voor het element Cadmium
 cd, symbool voor de eenheid candela 
 Cluster of Differentation (CD), een verzamelnaam voor belangrijke celoppervlakte-eiwitten
 Circulair dichroïsme, een vorm van spectroscopie.

Anders
 Conduct disorder, anti-sociale gedragsstoornis
 Congo-Kinshasa, waarvan CD de landcode is volgens ISO 3166-1-alpha-2
 .cd, het internetlandcode topleveldomein van Congo-Kinshasa
 České dráhy, de nationale spoorwegmaatschappij van Tsjechië